Grao est une ancienne ville d'Espagne située jusqu'à la fin du  à 5 km à l'est de Valence dont elle était le port sur la mer Méditerranée, et au nord de l'embouchure du Guadalaviar. Selon le Grand dictionnaire universel du , la commune abritait alors , le commerce y était actif et l'économie locale reposait sur l'exportation de laines, de soies, de vins, de fruits secs et de soude.

La ville de Grao est annexée à Valence en 1897. Sa population en 2009 était de .

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 .

Liens externes 
 
 
 

Valence (Espagne)